Ebner:
 Christine Ebner
 Ferdinand Ebner
 Gregor Ebner
 Jeannie Ebner
 Klaus Ebner
 Małgorzata Ebner
 Marie von Ebner-Eschenbach
 Markus Ebner
 Michl Ebner
 Tomasz Ebner
 Anton Gilbert Victor von Ebner, Ritter von Rofenstein